Miejscowości w USA:
 Wickliffe – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Ballard
 Wickliffe – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Lake
 Wickliffe – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Mayes

Ludzie:
 John Wycliffe